Internet Adult Film Database (IAFD) — база данных и веб-сайт об американской эротической и порноиндустрии, включающий информацию об актёрах и актрисах, режиссёрах и фильмах. Он похож на Internet Movie Database тем, что имеет открытый доступ и возможность поиска. Фильмы, произведённые не в США, могут быть найдены в базе, если доступен американский релиз, при этом в базе содержится информация об американском релизе, а не об оригинальном.

Награды и номинации

См. также 
 Adult Film Database
 Adult Web Movie Database

Примечания

Ссылки 
 IAFD
 «Remembering Peter Van Aarle», IAFD.com, 21 сентября 2005

Киносайты
Базы данных фильмов в Интернете
Порнография
Сайты США
Порносайты